Джардин () — английская фамилия. Известные носители:

 Джардин, Алан (род. 1942) — американский музыкант.
 Джардин, Кит (род. 1975) — американский боец ММА.
 Джардин, Лиза (урождённая Броновски; 1944—2015) — британский историк.
 Джардин, Сэнди (1948—2014) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Джардин, Уильям (1784—1843) — шотландский предприниматель.
 Джардин, Уильям (1800—1874) — шотландский орнитолог, издатель трудов по зоологии.

Составные фамилии 
 Хэйни-Джардин, Перла (род. 1997) — американская актриса.

См. также 
 Джардин-хаус — гонконгский небоскрёб.
 Жардин